USS Hull — кораблі ВМС США, названі на честь морського офіцера Айзека Галла ()

 USS Hull (DD-7) — есмінець ВМС США типу «Бейнбрідж». На службі протягом 1902-1920 років, після чого зданий на злам.
 USS Hull (DD-330) — есмінець ВМС США типу «Клемсон». На службі протягом 1921-1931 років, після чого зданий на злам.
 USS Hull (DD-350) — есмінець ВМС США типу «Фаррагут». Збудований у 1935 році. Затонув під час тайфуну 18 грудня 1944 року.
 USS Hull (DD-945) — есмінець ВМС США типу «Форрест Шерман». На службі протягом 1958-1983 років. Потоплений при випробуванні зброї у 1998 році.

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни